Gergely György (1953–) pszichológus
 Gergely György (?) Bródy Imre-díjas (1952) fizikus
 Gergely György (?) Simonyi Károly-díjas (2009) mérnök

Jegyzetek